YCE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Centralia (Ontario) (Canada)